Мариц,  — фамилия, распространённая среди африканеров.
 Мариц, Герхард — один из предводителей Великого трека, в честь которого назван Питермарицбург
 Мариц, Мани — бурский генерал, предводитель восстания Марица